Demel steht für:
 Demel, Wiener Konditorei
 DEMel, Akronym der Datenbank Diccionario del Español Medieval electrónico 

Demel ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Demel (1858–1915), österreichisch-böhmischer Architekt
 Emilie Demel (Fiakermilli; 1846–1889), österreichische Volkssängerin des Wienerlieds, siehe Emilie Turecek
 Franz Demel (1878–1947), österreichischer Maler, siehe August Waidhofer
 Guy Demel (* 1981), französisch-ivorischer Fußballspieler

 Helmut L. Demel (1926–2006), österreichischer Kulturhistoriker, Redakteur und Theaterkritiker
 Herbert Demel (* 1953), österreichischer Manager
 Hermann Demel (1897–1986), österreichischer Volksdramatiker und Theaterverleger
 Johann Demel (1825–1892), österreichischer Jurist und Politiker
 Sabine Demel (* 1962), deutsche Theologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Dämel
 Dehmel
 Deml
 Demmel
 Temel